Metzkes ist der Familienname folgender Personen:

 Elrid Metzkes (1932–2014), deutsche Textilgestalterin
 Harald Metzkes (* 1929), deutscher Maler
 Robert Metzkes (* 1954), deutscher Bildhauer, Maler und Grafiker